szóstak – moneta srebrna, bita w Polsce i na Litwie w latach 1528–1765.
 Szóstak – jezioro na Poj. Mazurskim (Szostak, Orzechowskie, Sonntag See)
 Szóstak – kolonia w województwie śląskim, w powiecie raciborskim, w gminie Pietrowice Wielkie
 Szóstak – osada w województwie śląskim, w powiecie raciborskim, w gminie Pietrowice Wielkie